Oberstraße 22 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Oberstraße 22 (Darmstadt)
 Oberstraße 22 in Elbtal, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Elbtal #Hangenmeilingen
 Oberstraße 22 in Moselkern, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Moselkern
 Oberstraße 22 in Mülheim an der Ruhr, siehe Liste der Baudenkmäler in Altstadt I (Mülheim an der Ruhr)
 Oberstraße 22 in Radeberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radeberg
 Oberstraße 22 in Ratingen, siehe Liste der Baudenkmäler in Ratingen